Xaumian (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Xaumian (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Xaumian (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia